Trachemys emolli (syn. Trachemys scripta emolli) – gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, do niedawna uznawany za podgatunek żółwia ozdobnego (Trachemys scripta).

Charakterystyka Trachemys emolli ma zielony karapaks, na którym rozmieszczone są pomarańczowe kropki, plastron jest żółty, symetrycznie rozchodzą się zeń "promienie", jednak z wiekiem przekształca się w ciemnawy pas.

Wymiary Samice dorastają do 36 cm długości, samce są nieco mniejsze.

Występowanie Kostaryka, Nikaragua.

Przypisy 

Żółwie błotne
Gady Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1990 roku